Cratere Lomonosov – cratere lunare
 Cratere Lomonosov – cratere su Marte